Ummendorf ist der Name folgender Orte:

 Ummendorf (bei Biberach), Gemeinde im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Ummendorf (Börde), Gemeinde im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Ummendorf (Pürgen), Ortsteil der Gemeinde Pürgen im Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
Siehe auch:
 Hummendorf